Неживенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Неживенко, Павел Гурьевич — Герой Советского Союза.
 Неживенко, Григорий Селиванович — советский украинский токарь-скоростник, лауреат Сталинской премии.